

Лемпиці () — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Лемпиці () — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства

 Лемпиці () — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства